We Five (с — «нас пятеро») — название рок-групп:
  — американская фолк-рок-группа (1964—1967; 1968—1970).
 We Five — греческая супергруппа (1966—1967).